Пурим (значения):

 Пурим — еврейский праздник.

Фамилия 
 Пурим, Дмитрий Юрьевич (род. 1966) — российский предприниматель.
 Пурим, Марк Исаакович (более известен под фамилией Агатов; род. 1950) — советский и украинский журналист и общественный деятель.
 Пурим, Флора (род. 1942) — бразильская джазовая певица.

См. также 
 Пури
 Пурин